De Ronde van Romandië 2018 werd verreden tussen 24 en 29 april in Romandië, Zwitserland. Het was de 72e editie van deze meerdaagse wielerkoers. De start vond plaats in Fribourg en Genève is de finishplaats. De winnaar van vorig jaar was de Australiër Richie Porte, deze editie werd gewonnen door de Sloveen Primož Roglič.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Klassementenverloop 

2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018
UCI World Tour 2018